Hieronder staan de uitslagen van het mannen dubbelspel tijdens de Wereldkampioenschappen badminton 2010 in Parijs. Het toernooi werd gewonnen door de chinese heren Cai Yun en Fu Haifeng die in de finale de als eerste geplaatste Kien Keat Koo en Boon Heong Tan versloegen(18-21, 21-18, 21-14)

Plaatsingslijst

Wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

2010